Juraj Tóth (* 1975) ist ein slowakischer Astronom und Asteroidenentdecker. Er arbeitet als Professor für Astronomie an der Comenius-Universität Bratislava.

Zwischen 1998 und 2001 entdeckte er zusammen mit seinen Kollegen am Observatorium der Comenius-Universität in Modra insgesamt 16 Asteroiden.

Der Asteroid (24976) Jurajtoth wurde am 12. Juli 2014 nach ihm benannt.

Literatur

Einzelnachweise 

Astronom (20. Jahrhundert)
Person als Namensgeber für einen Asteroiden
Slowake
Geboren 1975
Mann